Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2007 года  проходил одновременно с турниром у мужчин с 20 по 27 октября в г. Уфа. Место проведения: Шашечный клуб «Башнефть», ул. Достоевского, 49. Являлся отборочным к Чемпионату России по международным шашкам среди женщин 2008 года (для спортсменов, занявших 1-6 места). Главный судья В. Д. Чернышев.

С целью отбора к Финалам Чемпионата России женщин по международным шашкам к участию также допускались победители территориальных соревнований и спортсмены, имеющие звание не ниже «кандидат в мастера спорта».
 Командный зачет
 —  Саха (Якутия)	

 — Калуга	

 —	Республика Башкортостан

Таблица

1 место
Саха (Якутия)		3 очка

Ноговицына Матрёна	1 место

Платонова Ирина		2 место

2 место - Калуга			11 очков	14	4 место	(лучший результат)

Лубчинская Елена		4 место	7 очков

Морозова Софья		7 место	7 очков

3 место - Республика Башкортостан	11 очков	14

Мильшина Елена		5 место	7 очков

Георгиева Гузель		6 место	7 очков

4 место Москва			11 очков	13

Читайкина Елена		3 место	8 очков

Герасимова Лия		8 место	5 очков

 Личный зачет
 — Матрёна Ноговицына

 — Ирина Платонова

 — Саина Дегтярева

(к) — означает командный зачёт.

Матч за 1 место: Ноговицына-Платонова 2-0

Матч за 10 место: Шестакова-Валеева 2-0

Чемпионаты России в 2007 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2007 год в шашках
2007 год в Башкортостане
Октябрь 2007 года